Tazewell (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Tazewell (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Meteorit Tazewell, meteorit de tipus metàl·lic trobat al comtat de Claiborn (Tennessee, EUA)
 New Tazewell, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee